Příjmení Hanzelka nese více různých osobností:

 Boleslav Hanzelka (1890–1961) – konstruktér automobilů, čestný občan Kopřivnice
Boleslav Hanzelka (* 1918) – konstruktér automobilů, profesor
 Emil Hanzelka (1886–1973) – památkář, předseda Československého červeného kříže, funkcionář Sokola a Klubu českých turistů
 Jiří Hanzelka (1920–2003) – český cestovatel a spisovatel
 Karel Hanzelka (* 19??) – český tiskový mluvčí